Edward Dario Mio, né le  à Windsor, est un gardien de but professionnel de hockey sur glace ayant joué dans l'Association mondiale de hockey et la Ligue nationale de hockey. Durant sa carrière, il a joué pour les Racers d'Indianapolis, les Oilers d'Edmonton, les Rangers de New York et Red Wings de Détroit.

Biographie 

Pour les significations des abréviations, voir statistiques du hockey sur glace.

|-
| 1972-1973 || Colorado College || WCHA || 22 ||  ||  ||  ||  || 119 || 5,4 || 87,5 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1973-1974 || Colorado College || WCHA || 12 ||  ||  ||  ||  || 55 || 4,9 || 88,2 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1974-1975 || Colorado College || WCHA || 21 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1975-1976 || Colorado College || WCHA || 34 ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  ||  || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Sharks de Tidewater || SHL || 19 || 11 || 7 || 0 ||  || 66 || 3,53 || 90 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1976-1977 || Blades d’Érié || LNAH || 17 || 4 || 6 || 2 || 771 || 42 || 3,27 || 90,8 || 0 || 2 || 2 || 0 || 1 || 80 || 8 || 6 ||  || 0 || 0
|-
| 1977-1978 || Gulls de Hampton || LAH || 19 || 5 || 9 || 0 || 949 || 53 || 3,35 || 89,9 || 2 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1977-1978 || Racers d’Indianapolis || AMH || 17 || 6 || 8 || 0 || 900 || 64 || 4,27 || 86,4 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Racers d’Indianapolis || AMH || 5 || 2 || 2 || 1 || 242 || 13 || 3,22 || 91,5 || 1 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Black Hawks de Dallas || LCH || 7 || 4 || 3 || 0 || 424 || 25 || 3,54 || 88,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1978-1979 || Oilers d’Edmonton || AMH || 22 || 7 || 10 || 0 ||  || 71 || 3,99 || 85,3 || 1 || 2 || 3 || 0 || 0 || 90 || 6 || 4 ||  || 0 || 0
|-
| 1979-1980 || Oilers d’Edmonton || LNH || 34 || 9 || 13 || 5 ||  || 120 || 4,22 || 86,8 || 1 || 4 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1980-1981 || Oilers d’Edmonton || LNH || 43 || 16 || 15 || 9 ||  || 155 || 3,89 || 86,1 || 0 || 6 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Wind de Wichita || LCH || 11 || 3 || 8 || 0 || 657 || 46 || 4,2 || 87,8 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1981-1982 || Rangers de New York || LNH || 25 || 13 || 6 || 5 ||  || 89 || 3,56 || 88,4 || 0 || 4 || 8 || 8 || 4 || 3 || 28 || 3,8 || 87,4 || 0 || 0
|-
| 1982-1983 || Rangers de New York || LNH || 41 || 16 || 18 || 6 ||  || 136 || 3,45 || 88,3 || 2 || 8 || 8 || 8 || 5 || 3 || 32 || 4,02 || 89,2 || 0 || 0
|-
| 1983-1984 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 4 || 1 || 1 || 2 || 250 || 11 || 2,64 || 91,7 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1983-1984 || Red Wings de Détroit || LNH || 24 || 7 || 11 || 3 ||  || 95 || 4,4 || 86 || 1 || 6 || 1 || 0 || 1 || 62 || 3 || 2,88 || 87,5 || 0 || 0
|-
| 1984-1985 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 33 || 19 || 12 || 1 ||  || 117 || 3,75 || 88,9 || 2 || 16 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1984-1985 || Red Wings de Détroit || LNH || 7 || 1 || 3 || 2 || 376 || 27 || 4,31 || 84,5 || 0 || 2 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || Red Wings de l'Adirondack || LAH || 8 || 4 || 1 || 3 || 487 || 32 || 3,94 || 87,5 || 0 || 0 || - || - || - || - || - || - || - || - || -
|-
| 1985-1986 || Red Wings de Détroit || LNH || 18 || 2 || 7 || 0 || 788 || 83 || 6,32 || 81,7 || 0 || 17 || - || - || - || - || - || - || - || - || -

Références 

Naissance en janvier 1954
Naissance à Windsor (Ontario)
Joueur canadien de hockey sur glace
Choix de repêchage des Blackhawks de Chicago
Choix de repêchage des Blazers de Vancouver
Gardien de but de hockey sur glace
Joueur des Tigers de Colorado College
Joueur des Racers d'Indianapolis
Joueur des Gulls de Hampton
Joueur des Black Hawks de Dallas
Joueur des Oilers d'Edmonton
Joueur des Rangers de New York
Joueur du Wind de Wichita
Joueur des Red Wings de l'Adirondack
Joueur des Red Wings de Détroit